La Casa Museo de Lesya Ukrainka es un museo conmemorativo situado en Kiev (Ucrania) y dedicado a la escritora Lesya Ukrainka. El museo fue inaugurado en el año 1962 y está situado en la calle Saksaganskogo, 97.

El museo ocupa 10 habitaciones de la casa donde vivió la escritora entre 1890 y 1910. Aquí están representados los documentos sobre la vida de Lesya Ukrainka, sobre sus trabajos, los manuscritos, sus cosas personales, etc.

Enlaces externos 
 Información y fotografías sobre Casa Museo de Lesya Ukrainka (en ruso)

Museos de Kiev
Casas museo
Museos inaugurados en 1962